Jakó Géza, id. (1886–1943) iparművész, keramikus
Jakó Géza, ifj. (?–?) nyelvész, nyelvpedagógus
Jakó Géza (1930) amerikai magyar orvos, sebész, fül- és gégegyógyász, az MTA tagja